Olimpia (futbol)''' puede referir a
 Club Olimpia, un club de Paraguay
 Club Deportivo Olimpia, un club de Honduras